Paul Evans kan verwijzen naar:

Sport 
 Paul Evans (langeafstandsloper) (1961), Britse langeafstandsloper
Paul Evans (voetballer, 1973), Zuid-Afrikaans voetballer
Paul Evans (voetballer, 1974), Welsh voetballer

Muziek 
 Paul Wesley Evans, beter bekend als Doc Evans (1907-1977), American jazzmusicus
 Paul Evans (zanger) (1938), Amerikaans zanger/songwriter in rock-'n-roll

Literatuur 
 Paul Evans (dichter) (1945), Brits dichter